

Ямпільська районна рада — Вінницька область, Ямпільський район
 Ямпільська районна рада — Сумська область, Ямпільський район